La Belle et la Bête - o conto de fadas

Cinema e TV
 La Belle et la Bête (filme de 1946), de Jean Cocteau
 Beauty and the Beast (filme de 1991), animação da Disney
 La Belle et la Bête (filme de 2014), filme franco-alemão de Christophe Gans
 Beauty and the Beast (filme de 2017), filme de romance da Disney

Teatro
 Beauty and the Beast (musical), espetáculo musical

Desambiguações de cinema
Desambiguações de literatura
Desambiguações de música